

Sigle 
 Münchener Digitalisierungszentrum, centro di digitalizzazione del patrimonio librario della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco
 Moskauer Deutsche Zeitung, periodico in lingua tedesca e russa

Codici 
 MDZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto El Plumerillo, Mendoza, Argentina
 mdz – codice ISO 639-3 della lingua suruí del Pará